Chukha (district) - een district in Bhutan
Chukha (stad) - een stad in Bhutan